Серме́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 251,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сермез на сайті французького Національного інституту географії
 Сермез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сермез на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сермез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сермез на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза